Харли Квинн — суперзлодейка DC Comics.
 Харли Квинн — персонаж Расширенной вселенной DC.
 «Харли Квинн» — мультсериал.
 «Харли Квинн: Хищные птицы» — второе название (только в американском прокате) фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
 Харли Квинн Смит — американская актриса и музыкант.